Сен-П'єрр-ес-Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Ам'єна, 27 км на захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 259 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 683,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-П'єрр-ес-Шам на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-П'єрр-ес-Шам на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-П'єрр-ес-Шам на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-ес-Шам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-П'єрр-ес-Шам на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза